Aéroport de Tokyo peut désigner :
 aéroport international de Tōkyō-Haneda ;
 aéroport international de Narita.